De Hockey Hall of Fame is een in Toronto gevestigd museum dat is gewijd aan de ijshockeygeschiedenis en de huisvesting van de Hockey Hall of Fame.

Het museum bevat allerlei exposities over spelers, teams and NHL-records. Ook bevat het museum allerlei ijshockeytrofeeën en de originele Stanley Cup.
De eerste Hockey hall of fame werd in 1943 opgericht door James T. Sutherland in Kingston (Ontario). In 1958 werd het museum verplaatst naar Toronto. Sinds 1993 is de Hall of Fame gehuisvest op de huidige locatie, die voorheen diende als bankgebouw.

De Hall of Fame  
Sinds 1945 worden spelers officieel ingewijd in de hall of fame. Deze worden gekozen door een comité van 18 personen. Elke lid van het comité mag ieder jaar 1 speler voordragen.
Een van de voorwaardes is dat de speler meer dan 3 jaar inactief moet zijn als speler. Hier zijn echter al meerdere uitzonderingen op gemaakt voor spelers van uitzonderlijke kwaliteiten zoals Gordie Howe, Mario Lemieux en Wayne Gretzky. Nadat Wayne Gretsky in 1999 werd toegelaten, is er besloten deze uitzondering nooit meer toe te passen. Sinds 2010 mogen er ook vrouwelijke spelers worden toegevoegd aan de Hall of Fame. In 2016 bevatte de Hall of Fame 271 spelers.

Spelers  

* Ingewijd binnen de 3 jaar

Hall of fame
IJshockeyprijs